Wickliffe kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wickliffe (Kentucky)
Wickliffe (Ohio)
Wickliffe (Oklahoma)